

Вуйтовиці — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вуйтовиці — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства